NGC 4428-1
NGC 4428-2